Montrevel puede referirse a:
Montrevel, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Montrevel, comuna francesa situada en el departamento de Isère.
Montrevel-en-Bresse, comuna francesa situada en el departamento de Ain.